Dubne – wieś w woj. małopolskim
 Dubne – szczyt górski w Górach Leluchowskich
 Dubne – potok, dopływ Smereczka